In 2017 werd het 37ste Campeonato Carioca Série B2 gespeeld, het derde hoogste niveau voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. Het was het eerste seizoen onder de nieuwe naam Série B2. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 28 mei tot 24 september. Angra Dos Reis werd kampioen.

Format
Er werden twee toernooien gespeeld. Beide toernooiwinnaars plaatsten zich voor de finaleronde samen met de twee ploegen die het best presteerde over de twee toernooien, indien dit andere ploegen waren. In het eerste toernooi speelden de clubs tegen de teams uit de eigen groep, in het tweede toernooi tegen de teams uit de andere groep.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel in de halve finale gaat de groepswinnaar uit de eerste fase door.

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Eindfase

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2017